Лобунець Володимир Іванович — (*1925) кандидат економічних наук, професор, академік Міжнародної академії технічної освіти
 Лобунець Кирило Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лобунець Роман Павлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Лабунець
Прізвища